Harmelin ist der Familienname folgender Personen:

 Yosef Harmelin (1922–1994), israelischer Diplomat

Siehe auch:
 Marcus Harmelin, Rauchwarenhandelsfirma